Stane Kranjc je lahko:
 Stane Kranjc (politolog)
 Stane Kranjc, voditelj slovenske skupnosti v Kanadi, odlikovanec s redom za zasluge RS